Лєтов Євген Володимирович (нар. 1976) — білоруський хокеїст, лівий захисник.
 Єгор Лєтов (1964–2008) — російський і радянський рок-музикант, поет родом з Омська.
 Сергій Лєтов — російський та радянський саксофоніст, старший брат Єгора Лєтова.
Прізвища